Semele kan avse:

 Semele – en jordisk person i grekisk mytologi
 Semele (djur) – ett släkte av musslor
 Semele (växter) –  ett släkte av sparrisväxter
 86 Semele – en stor asteroid upptäckt 1866